Ле-Парош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез. 
 Парош (рум. Paroș) — село у повіті Хунедоара в Румунії. 
 Ахілл Парош (фр. Achille Paroche; народився 1 березня 1868 у Сері — помер 27 травня 1933 у Сіньї́-л'Аббе́ — французький спортсмен.